Alessio Bertaggia – hockeista su ghiaccio svizzero 
 Enrico Bertaggia – pilota automobilistico italiano
 Sandro Bertaggia – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio svizzero